Юшанте́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 680 км на південь від Парижа, 90 км на південний захід від Тулузи, 55 км на захід від Фуа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Окситанія.

1-1-2017 Юшантен і Ле-Бор-сюр-Ле було об'єднано в новий муніципалітет Борд-Юшантен.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Юшантен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Юшантен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ар'єж

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ар'єж